Revolverheld (band), Duitse rockband
Revolverheld (persoon), notoir persoon in het Wilde Westen die een reputatie had op het gebied van vuurwapens

Zie ook 
Gunslinger